

Geografia 
 Almada – comune portoghese nel distretto di Setúbal
 Almada – freguesia portoghese del comune omonimo

Persone 
 Facundo Almada – calciatore argentino
 Guillermo Almada – calciatore uruguaiano
 Luís Carlos Almada Soares – calciatore capoverdiano
 José de Almada-Negreiros – pittore e poeta portoghese
 Juan Carlos Almada – ex calciatore argentino
 Martín Almada – avvocato e attivista paraguaiano
 Thiago Almada – calciatore argentino

Zoologia 
 Alpaida almada – ragno della famiglia Araneidae